Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1938 года прошёл 9—10 февраля в Осло (Норвегия). В нём приняли участие 10 спортсменок из 5 стран.

Результаты

Итоговое положение 

 NF — не закончил дистанцию
 NS — не вышел на дистанцию

Ссылки 
  Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Февраль 1938 года
1938 год в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты мира в Норвегии